In der folgenden Tabelle werden die Turniere im professionellen Herrentennis (ATP World Tour) der Saison 2015 dargestellt. Nicht mehr im Tourkalender befand sich das AEGON International in Eastbourne; das Turnier wird mit demselben Sponsor nun als AEGON Open in Nottingham ausgetragen. Neu im Kalender waren die Turniere von Quito, Genf, Istanbul und St. Petersburg; nicht mehr im Kalender waren dagegen die Turniere von Düsseldorf, Viña del Mar und Tel Aviv. Die Turniere in Halle, London und Wien wurden im Vergleich zum Vorjahr von einem 250er- zu einem 500er-Turnier heraufgestuft, während das Turnier in Valencia von einem 500er- zu einem 250er-Turnier herabgestuft wurde. Seit 2015 gibt es damit 13 statt wie zuvor 11 ATP-500-Turniere in einem Kalenderjahr.

Tourinformationen 
2015 wurden insgesamt 66 Turniere in 31 Ländern auf sechs Kontinenten ausgetragen. Dabei nicht berücksichtigt sind die vier Grand-Slam-Turniere und der Davis Cup; sie werden von der ITF veranstaltet und sind nicht Bestandteil der ATP World Tour.

Turnierserien

Bodenbeläge 
Von den 66 Turnieren waren 37 Hartplatz-, 22 Sandplatz- und 7 Rasenturniere. 51 Turniere wurden im Freien gespielt, 15 in der Halle.

Länder

Turnierplan 

 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
 2 Das Kürzel „(i)“ (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wurde

Turniersieger

Einzel

Doppel

Rücktritte 
Die folgenden Spieler beendeten 2015 ihre Tenniskarriere:
  – 3. Januar 2015
  – 15. März 2015
  – 10. März 2015
  – 18. März 2015
  – 5. Juni 2015
  – 24. Juni 2015
  – 26. Juli 2015
  – 7. August 2015 (lebenslange Sperre)
  – 7. August 2015 (lebenslange Sperre)
  – 18. August 2015
  – 27. August 2015
  – 2. September 2015
  – 9. September 2015
  – 21. Oktober 2015
  – 5. November 2015
  – 6. Dezember 2015
  – 9. Dezember 2015
  – 23. Dezember 2015

Siehe auch 
 WTA Tour 2015

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

 
Tennissaison 2015